Сен-Дье-де-Вож:

 Сен-Дье-де-Вож — небольшой город в департаменте Вогезы, регион Лотарингия, Франция.
 Сен-Дье-де-Вож — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Лотарингия (регион).